Виктория Первая может означать:

 Виктория (королева Великобритании)
 Виктория (императрица Германии)
 Виктория (королева Швеции)
 Victoria I (паром) — паром эстонской компании Таллинк (2004).
 Victoria I (игра) — компьютерная стратегия шведской фирмы Парадокс.

См. также 
 
 Виктория II